Asso bezeichnet:
 Asso (Film), italienischer Film mit Adriano Celentano aus dem Jahr 1981
Geografie:
 Asso (Fluss), ein Fluss in der Region Toskana in Italien
 Asso (Lombardei), Ort in der italienischen Provinz Como

Asso ist der Familienname folgender Personen:
 Ignacio de Asso (1742–1814), spanischer Rechtsgelehrter und Naturforscher

ASSO bezeichnet:
 Assoziation revolutionärer bildender Künstler, Zusammenschluss kommunistischer Künstler
 Assoziation revolutionärer bildender Künstler (Dresden), Ortsgruppe Dresdens des Zusammenschlusses kommunistischer Künstler
 Unabhängige Schriftsteller Assoziation Dresden, Verein Dresdner Schriftsteller
 Association des Emigrés Israelites d’Allemagne en France (ASSO)

 steht für:
 Ignacio de Asso (1742–1814), spanischer Rechtsgelehrter und Naturforscher

Siehe auch:
 Assoverlag, Buchverlag mit Sitz in Oberhausen
 Asso99, Rennyacht 

ASSO